Lewistown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lewistown (Illinois)
 Lewistown (Kentucky)
 Lewistown (Frederick County, Maryland)
 Lewistown (Talbot County, Maryland)
 Lewistown (Missouri)
 Lewistown (Montana)
 Lewistown (Ohio)
 Lewistown (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Lewiston